Hannu Väisänen ist der Name folgender Personen:

* Hannu Väisänen (Schriftsteller) (* 1951), finnischer Schriftsteller und Künstler
 Hannu Väisänen (Eishockeyspieler) (* 1978), finnischer Eishockeyspieler